India
 Pichhore – città del distretto di Gwalior, Madhya Pradesh
 Pichhore – città del distretto di Shivpuri, Madhya Pradesh